Jibril ist der Name von:

 Mahmoud Jibril (1952–2020), libyscher Politiker

Siehe auch:

 Ahmad Dschibril (1938–2021), Gründer und Führer der Gruppe Volksfront zur Befreiung Palästinas – Generalkommando